Waldfriede steht für:
 Waldfriede (Seesbach), Siedlung in der Gemeinde Seesbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Waldfriede (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Krankenhaus Waldfriede, deutsches Krankenhaus

Siehe auch:
 Villa Waldfriede
 Waldfried
 Waldfrieden